Соуджърнър може да се отнася за:

 Соуджърнър Трут (1797-1883), американска аболиционистка и активистка за правата на жените
 Майк Соуджънър (1953-), бивш американски баскетболист
 Уили Соуджънър (1943-2005), бивш американски баскетболист, брат на Майк Соуджънър
 Соуджърнър, марсоход от мисия Марс Патфайндър
 Соуджърнърс, християнско ежемесечно списание